Waga ciężka mężczyzn to jedna z jedenastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1968 w Meksyku. Startowali bokserzy o wadze przekraczającej 81 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 16 do 26 października w hali Arena México. Zwyciężył reprezentant Stanów Zjednoczonych George Foreman. Wystąpiło 16 bokserów z 16 państw.

Drabinka turniejowa

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968